Onida désigne :

Onida, une ville du Dakota du Sud.

Onida Electronics, une des principales entreprises d’électronique de l’Inde, créée sous le nom de MIRC Electronics en 1981.